Dipolmoment kan syfta på:

 Dipolmoment (elektrisk) – ett elektriskt fält med motriktade krafter på båda sidorna av dipolen, vilket skapar ett vridmoment
 Magnetiskt dipolmoment